Duck Soup kan syfta på:

 Duck Soup (film, 1927) – film med Helan och Halvan
 Fyra fula fiskar (film, 1933) (engelska: Duck Soup) – film med Bröderna Marx